Такмичење у трци на 200 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 6. и 7. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, није бранила Дафне Схиперс из Холандије.

Земље учеснице 

  Белгија (1)
  Бугарска (2)
  Гибралтар (1)
  Грчка (1)
  Израел (1)
  Италија (3)
  Јерменија (1)
  Кипар (1)
  Малта (1)
  Немачка (3)
  Пољска (3)
  Словачка (1)
  Словенија (2)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (3)
  Холандија (3)
  Чешка (1)
  Швајцарска (3)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 200 метара 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2016.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. јула 2016. године. За полуфинале пласирале су се прве 3 из сваке од 4 квалификационих група (КВ) и 4 према постигнутом резултату.(кв),

Ветар:  група 1: +0,9 м/с, група 2: +1,1 м/с, група 3: +0,2 м/с, група 4: +0,7 м/с

Почетак такмичења:  група 1 у 12:10, група 2 у 12:16, група 3 у 12:22, група 4 у 12:28.

Такмичарке које су директно ушле у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују атлетичарке које су 27.6.2016 биле на Европској ранг листи пласиране до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 6. јула 2016. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,

Ветар: група 1: 0,0 м/с, група 2: 0,0 м/с, група 3: +1,3 м/с

Почетак такмичења:  група 1 у 17:30, група 2 у 17:37, група 3 у 17:44.

Финале 
Такмичење је одржано 7. јула 2016. године у 19:10.

Ветар: -0,4 м/с.

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Трка на 200 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном